Энди Маррей впервые выиграл титул на этом турнире.

Прошлогодний чемпион — Рафаэль Надаль — защищал свой титул, но уступил в финале.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (Второй раунд)  Энди Маррей (Титул)
  Рафаэль Надаль (Финал)
  Кэй Нисикори (Полуфинал)
  Милош Раонич (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Станислас Вавринка (Третий раунд)

<li>  Марин Чилич (Второй раунд)
<li>  Григор Димитров (Четвертьфинал)
<li>  Фелисиано Лопес (Второй раунд)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)
<li>  Гаэль Монфис (Второй раунд)
<li>  Роберто Баутиста Агут (Третий раунд)
<li>  Кевин Андерсон (Первый раунд)
<li>  Джон Изнер (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 * Сетка турнира 
 
Mutua Madrid Open 2015